

Patronyme 
Bodmer est un nom de famille, notamment porté par :
 Corinne Bodmer (1970-), skieuse acrobatique suisse ;
 Gottlieb Bodmer (1804-1837), peintre, dessinateur et lithographe allemand ;
 Johann Jakob Bodmer (1698-1783), critique, traducteur et poète suisse ;
 Karl Bodmer (1809-1893), graphiste, lithographe, dessinateur, illustrateur et peintre franco-suisse ;
 Martin Bodmer (1899-1971), collectionneur suisse ;
 Mathieu Bodmer (1982-), joueur français de football ;
 Pascal Bodmer (1991-), sauteur à ski allemand ;
 Paul Bodmer (1886-1983), peintre suisse ;
 Samuel Bodmer (1652-1724), géomètre suisse ;
 Walter Bodmer (1903-1973), peintre et sculpteur suisse.

Autres 
 Fondation Martin Bodmer, importante bibliothèque privée suisse ;
 Papyrus Bodmer, ensemble de vingt-deux papyrus découverts en Égypte en 1952.

Homonymie de patronyme